Leicester es una ciudad de Inglaterra.

Leicester también puede referirse a:
 Leicester, localidad estadounidense en el estado de Carolina del Norte;
 Leicester, pueblo en el estado estadounidense de Massachusetts;
 Leicester, pueblo estadounidense en el estado de Nueva York;
 Leicester, villa estadounidense en el estado de Nueva York;
 Leicester, pueblo estadounidense en el estado de Vermont;
 Leicester Square, plaza en Londres.